Benelux Tour 2021 var den 17. udgave af det belgiske/hollandske etapeløb Benelux Tour (tidligere kendt som Eneco Tour og BinckBank Tour). Cykelløbets syv etaper blev kørt fra 30. august til 5. september 2021. Løbet var 26. arrangement på UCI World Tour 2021.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI World Tour 2021